Input (von  für „Eingabe, Einspeisung“) steht …

 für die Eingabe (Computer), von einem Computer verarbeitete Daten
 für einen Befehl der Programmiersprache BASIC
 für die Arbeit oder geistige Energie eines Arbeitnehmers im Berufsleben
 für den Einsatz von Produktionsfaktoren in der Wirtschaft
 in der Politikwissenschaft für den politischen Input, siehe politischer Input und politischer Output
 für Eingabewerte für ein Unterprogramm, siehe Parameter (Informatik)

Siehe auch:
 Output, das Gegenteil von Input